Commando est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut désigner :

Armée et police 
Un commando est un petit groupe d'hommes (généralement de forces spéciales) entraînés et équipés pour des opérations spécifiques et ciblées. Le commando peut être aussi un soldat qui dirige une équipe ou une unité militaire et agir en tant que commandant. Par métonymie, un commando ou une opération commando désigne un coup de main au sens militaire, c'est-à-dire une opération rapide et ponctuelle visant un objectif précis.
 Les commandos britanniques, par exemple, ceux du Special Air Service.
 Les commandos parachutistes de l'air, tel que le commando parachutiste de l'air  (CPA 10), par exemple.
 Les commandos marine, un groupe des forces spéciales de la marine française.
 En France, on parle aussi de commandos dans le cas de  armés (le GIGN ou le RAID) mais aussi dans le cas de militaires de l'Armée de terre (GCM, GCP,  RPIMA,  RDP).

Multimédia 
 Commando, un système d'arcade créé en 1985 par la société Capcom.
 Commandos, une série de jeux vidéo de stratégie débutée en 1998.
 Commando, un jeu vidéo de shoot 'em up sorti en 1985.

Culture

Cinéma 
 Commando à Prague, un film tchécoslovaque réalisé par Jiří Sequens et sorti en 1965 (au sujet de l'Opération Anthropoid).
 Commandos (L'Enfer de la guerre), un film réalisé par Armando Crispino en 1968.
 Commando, un film réalisé par Ian Sharp en 1982.
 Commando, un film réalisé par Mark L. Lester en 1985.
 Commando, un film réalisé par Babbar Subhash en 1988.

Musique 
 Commando (chanson), une chanson de Vanessa Paradis issu de l'album Bliss sorti en août 2000.
 Commando (album), un album de Niska sorti en septembre 2017.

Comics 
 Commando, un comics français des anciennes éditions Arédit.

Autre 
 Commando : Nom culinaire donné à une petite langouste d'Afrique de l'Ouest

Voir aussi 
 Coup de main
 Forces spéciales

Homonymie de titre